Вермон  — французская фамилия.

Известные носители 
 Вермон, Матьё Жак де (аббат Вермон; 1735—1806) — учитель и советник королевы Франции Марии-Антуанетты.
 Коллен де Вермон, Иасент (1693—1761) — французский художник.